Guyaans curlingteam (gemengddubbel)
 Guyaans curlingteam (mannen)